Појам Јосип Томљеновић може да се односи на:
 Јосип Томљеновић (усташа),
 Јосип Томљеновић (одбојкаш),